C'est la vie kan syfta på:

 C'est la vie (Paryż z pocztówki) - en sång från 1987 av Andrzej Zaucha. 
 C'est la vie (sång av Paul Paljett) – en sång från 1976 av Paul Paljett.
 C'est la vie (sång av Robbie Nevil) – en sång från 1986 av Robbie Nevil.
 C'est la vie (sång av B*Wiched) – en sång från 1998 av B*Wiched.
 C'est la vie (sång av Ace of Base) – en sång från 1999 av Ace of Base.
 C'est la vie (sång av Shania Twain) – en sång från 2002 av Shania Twain.
 C'est la vie (Melodifestivalsång) – en sång från 2004 som Hanson, Carson och Malmkvist sjöng i Melodifestivalen 2004
 C'est la vie (sång av ) – ett samlingsalbum från 2006 av B*Witched.
 C'est la vie (sång av Khaled) – en sång från 2012 av Khaled.
 C'est la vie (sång av Laure Briard) – en sång från 2015 av Laure Briard